Acrospermaceae är en familj av svampar. Acrospermaceae ingår i ordningen Acrospermales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acrospermaceae